Георг Ноймарк (; 1621—1681) — немецкий , , -гамбист и .

Биография 
Георг Ноймарк родился 16 марта 1621 года в городке Лангензальца в Тюрингии. С 1630 года посещал гимназию в Шлейсингене, а затем перешел на гимназию Готы, после чего учился в университете Кёнигсберга.

Был весьма деятельным членом «Fruchtbringende Gesellschaft» и нюрнбергского «Blumenorden», автор духовных стихотворений, одно из которых пелось во многих протестантских церквах спустя века после смерти автора.

Его светская поэзия (в сборниках «Poetisch-musikalisches Luslwäldgen» и «Fortgepflantzter poetischer Lustwald»), по отзыву Ф. Ф. Фидлера, «полна безвкусицы того времени».

Некоторые из своих стихотворений он сам переложил на музыку.

Ноймарк написал также поэтику и «Neusprossender deutscher Palmbaum» — историю «Fruchtbringende Gesellschaft».

Георг Ноймарк умер 8 июля 1681 года в городе Веймаре, где работал библиотекарем.

Примечания

Литература 
 Knauth. «Georg Neumark nach Leben und Dichten» (1881).

Ссылки 
 
 персоналия на clasmusic.ru

Выпускники Кёнигсбергского университета
Немецкие поэты
Гамбисты Германии